Пётр Шалфеев:
 Шалфеев, Пётр Иванович (1829—1862) — духовный писатель, магистр Санкт-Петербургской духовной академии.
 Шалфеев, Пётр Петрович (1861—1893) — российский зоолог, ученый хранитель при музее Императорской академии наук.

Примечания